Radomir kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Radomir, kommun, Pernik, 
 Radomir, Bulgarien, ort, Pernik, Obsjtina Radomir, 
 Radomir (berg),

Montenegro 
 Radomir, Cetinje – en ort i Cetinje